Эйнзидель, Генрих фон (1921—2007) — немецкий военный лётчик-истребитель во время Второй мировой войны.
 Эйнзидель, Детлев фон (1773—1861) — граф, саксонский политический деятель.